Жеркув:

 Жеркув — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Яроцинский повят.
 Жеркув — гмина (уезд) в Польше, входит в Яроцинский повят, Великопольское воеводство.